Ambroise désigne plusieurs saints et bienheureux chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès présumé :

 Ambroise de Milan (°340 - †397), Aurelius Ambrosius en latin, évêque de Milan de 374 à 397, l'un des Pères de l'Église latine et des Docteurs de l'Église ; fêté le 7 décembre. C'est le plus célèbre des saint Ambroise.
Et aussi :
 Ambroise de Saintes (début ), évêque de Saintes ; saint local.
 Ambroise d'Agaune († vers 520), abbé d'Agaune (aujourd'hui Saint-Maurice-en-Valais) ; fêté localement le 2 novembre.
 Ambroise Autpert († 778), officier de la cour de Pépin le Bref et précepteur du futur Charlemagne, devint moine à l'abbaye de Saint-Vincent, dans le duché de Bénévent ; fêté localement le 19 juillet.
 Ambroise de Massa († 1240), bienheureux, frère mineur ; fêté localement le 10 novembre.

 Ambroise Sansedoni († 1286), bienheureux, originaire de Sienne en Italie, dominicain ; fêté localement le 20 mars.
 Ambroise Traversari (+ 1439), bienheureux Ambrogio Traversari, dit Ambroise le Camaldule, du nom de l'ordre dont il a été abbé général ; fêté localement le 20 novembre.
 Ambroise Fernandez († 1620), bienheureux, né à Sisto au Portugal, frère laïc jésuite au Japon en 1577, martyrisé dans les geôles de Suzota ; fêté localement le 14 mars.
 Ambroise Édouard Barlow († 1641), ou en anglais Ambrose Edward Barlow, prêtre bénédictin, un des quarante martyrs d'Angleterre et du Pays de Galles ; fêté le 10 septembre.
 Ambroise d'Optina († 1891), starets au monastère d'Optino en Russie ; fêté localement le 10 octobre.
 Ambroise († 1936), bienheureux, de son vrai nom Louis Valls Matamales, avec Alexandre Max Ginestar et Félix Vivet Trabal, trois religieux martyrs lors de la guerre civile espagnole ; fêtés le 26 août.

Références